Бел Плејн има више значења:
 Бел Плејн (Ајова)
 Бел Плејн (Канзас)
 Бел Плејн (Минесота)